Як-133 або «Прорыв» — російський проєкт зі створення безпілотного літального апарату. Апарат призначений для розвідки, але за планами повинен мати можливість застосовувати озброєння для ураження наземних цілей. У 2016 році російські ЗМІ, з посиланням на неназване джерело, повідомляли про те, що корпорація «Иркут» почала його випробування.

Примітки 

Безпілотні літальні апарати Росії